Беркшир () — історичне і церемоніальне графство на півдні Англії, в долині річки Темзи.

Західний Беркшир — унітарна одиниця зі статусом району в Англії, в церемоніальному графстві Беркшир.

Беркшир — адміністративно-територіальний округ в штаті Массачусетс, США
 Беркшир — місто, штат Нью-Йорк
 Беркшир — місто, штат Вермонт
 Беркшири — гірський хребет в Аппалачах, знаходиться в північно-західному Коннектикуті та західному Массачусетсі на схід від хребта Таконік